Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Borussia Mönchengladbach nelle competizioni ufficiali della stagione 1975-1976.

Stagione

Rosa 

1975-1976